Алексе́й Са́винов:
 Савинов, Алексей Васильевич (1898—1956) — советский логик, доктор философских наук, профессор.
 Савинов, Алексей Иванович (род. 1952) — российский политик, чиновник.
 Савинов, Алексей Николаевич (1906—1976) — советский искусствовед.
 Савинов, Алексей (футболист) (род. 1979) — молдавский футболист.